Давид Елинек (; род. , Брно, Чехословакия) — чешский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Андорра» и сборную Чехии.

Карьера 
Сын баскетболиста Йосефа Елинека. Воспитанник чешского клуба «Брно», выступал за основной состав команды в сезоне 2006/2007.

В 2007 году перешёл в клуб «Ховентут». Большой период карьеры в испанском клубе выступал в молодёжной команде.

Летом 2012 года Елинек играл в Летней лиге НБА за «Даллас Маверикс», а затем подписал контракт с турецким клубом «Олин Эдирне». В 15 матчах чемпионата Турции Давид набирал 12,4 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч.

В январе 2013 года покинул турецкую команду и подписал контракт с «Лабораль Кутча», выступая за клуб до июля 2014 года.

В августе 2014 года стал игроком самарского клуба «Красные Крылья». В январе 2015 года клуб и Елинек договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. За российскую команду провёл 12 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 11,1 очка, 4,1 подбора и 2,0 передачи.

В январе 2015 года подписал контракт с турецкой командой «Ушак» до конца сезон. Следующий сезон провёл в польском «Анвиле». 5 июля 2016 года подписал контракт с «Андоррой».

Достижения 
  Обладатель Кубка Испании: 2007/2008

Статистика

Ссылки 
 Euroleague Profile
 Spanish League Profile 
 Draftexpress Profile
 TBLStat.net Profile

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Баскетболисты Чехии
Игроки БК «Брно»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Прат»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки БК «Эскишехир»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Ушак»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Андорра»
Игроки сборной Чехии по баскетболу